Venstre je název či součást názvu následujících politických stran:

 Venstre (Dánsko) – politická strana v Dánsku
 Det Radikale Venstre – politická strana v Dánsku
 Venstre (Norsko) – politická strana v Norsku